Chiesa di Santa Maria di Gesù est le nom de plusieurs églises en Italie :
 Chiesa di Santa Maria di Gesù de Alcamo
 Chiesa di Santa Maria di Gesù de Bivona
 Chiesa di Santa Maria di Gesù de Catania
 Chiesa di Santa Maria di Gesù de Chiaramonte Gulfi
 Chiesa di Santa Maria di Gesù de Collesano
 Chiesa di Santa Maria del Gesù de Modica
 Chiesa di Santa Maria del Gesù (en français Église du Gesù de Palerme) dans le 
 Chiesa di Santa Maria di Gesù dans le quartier Santa Maria di Gesù frazione de Palerme
 Chiesa di Santa Maria di Gesù de Termini Imerese
 Chiesa di Santa Maria di Gesù de Tusa

Source de la traduction 

Homonymie d'édifices religieux en italien
SantaMaria